Киевское математическое общество () — общественная организация в Киеве, которая на началах добровольности и равноправия его членов объединяет граждан, занимающихся фундаментальной и прикладной математикой и её преподаванием.

История 
Киевское физико-математическое общество образовалось ещё в 1889 г. и активно работало до начала Октябрьской революции 1917 года. Деятельность общества способствовала зарождению и укреплению широко известной Киевской математической школы.

Киевское математическое общество образовалось, скорее всего, в 20-30-х годах XX века. Из переписки профессора Михаила Кравчука с профессором Владимиром Левицким известно лишь, что первый был президентом Общества, а второй — его почетным членом. После репрессий 1937-38 годов в течение долгого времени киевское математическое сообщество не имела собственного математического отделения.

Киевское математическое общество было формально организовано вновь лишь в 1987 году (подчинялось бюро отделения математики АН УССР). Президентом был профессор Николай Корнейчук, ученым секретарем — профессор Мирослав Кратко. С 1993 г. президентом был профессор Мирослав Горбачук, вице-президентом — профессор Михаил Ядренко, ученым секретарем — профессор Анатолий Турбин (позже — профессор Сергей Левищенко).

Киевское математическое общество фактически перестало работать ещё до начала XXI века. Идея возобновления работы в среде киевских математиков возникла в начале 2006 года. Была проведена большая организационная работа (создание веб-страниц, информационные сообщения, семинары, коллоквиумы, математические и организационные заседания и тому подобное), и 24 марта 2008 года было зарегистрирована новая Общественная организация «Киевское математическое общество». Никакой финансовой деятельности в течение подготовки и образования Общественной организации не проводилось. В настоящее время ГО «Киевское математическое общество» также не имеет собственных банковских реквизитов. Президентом Киевского математического общества с 2006 по 2014 годы был Сергей Коляда, с 2014 по 2016 — профессор Анатолий Никитин. Сейчас общество возглавляет член-корреспондент НАНУ Сергей Максименко.

Почетные члены общества 
 Роман Андрушкив
 Николай Боголюбов (1909—1992)
 Анатолий Вершик
 Фридрих Хирцебрух (1927—2012)
 Владимир Дринфельд
 Ефим Зельманов
 Марк Крейн (1907—1989)
 Владимир Левицкий (1872—1956)
 Юрий Манин
 
 Евгений Хруслов

Примечания

Ссылки 
 Сайт Киевского математического общества
 Страница Киевского математического общества на Facebook

Наука в Киеве
Математические общества
Организации Киева
Научные общества Украины